UEFA Liga prvaka 1996./97. je bilo 42. izdanje najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, 5. od kada se zove UEFA Liga prvaka. Posljednji su se put natjecali samo klubovi koji su bili prvaci države. Natjecanje je po prvi put osvojila Borussia Dortmund svladavši Juventus u finalu rezultatom 3:1.

Grupna faza 
Grupna faza započela je 11. rujna i trajala do 4. prosinca 1996. Debitirali su Atlético Madrid, Auxerre, Fenerbahçe, Rapid Beč i Widzew Łódź.

Skupina A

Skupina B

Nokaut faza 

1996./97.